Leich steht für:
 Leich, eine Lieddichtung des Mittelalters
 Leich, in Teilen Deutschlands und Österreichs verwendeter Begriff für Bestattungen

Leich ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Leich, deutscher Schlagzeuger
 Helmut Leich (1919–2016), deutscher Fossiliensammler und Museumsgründer
 Johann Heinrich Leich (1720–1750), deutscher Klassischer Philologe, Bibliograf und Hochschullehrer
 Pierre Leich (* 1960), Wissenschaftshistoriker und Kulturmanager
 Werner Leich (1927–2022), evangelischer Theologe

Siehe auch:
 Laich (Begriffsklärung)